Па́вел Ершо́в:
 Ершов, Павел Владимирович (1923—1997) — Герой Советского Союза.